Dit is een lijst van planetoïden 41701-41800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41701) - || 2000 UY46|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41702) - || 2000 UN49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41703) - || 2000 UM50|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41704) - || 2000 UX51|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41705) - || 2000 UZ52|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41706) - || 2000 UU53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41707) - || 2000 UU55|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41708) - || 2000 UG56|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41709) - || 2000 UH56|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41710) - || 2000 UZ59|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41711) - || 2000 US63|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41712) - || 2000 UZ68|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41713) - || 2000 UG72|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41714) - || 2000 UO72|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41715) - || 2000 UL73|| 26 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41716) - || 2000 UP76|| 29 oktober 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41717) - || 2000 UX78|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41718) - || 2000 UK79|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41719) - || 2000 UL79|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41720) - || 2000 UN79|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41721) - || 2000 UU79|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41722) - || 2000 UD80|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41723) - || 2000 UP80|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41724) - || 2000 UV84|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41725) - || 2000 UK86|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41726) - || 2000 UP91|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41727) - || 2000 UR91|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41728) - || 2000 UF92|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41729) - || 2000 UF95|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41730) - || 2000 UF96|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41731) - || 2000 UA97|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41732) - || 2000 UU98|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41733) - || 2000 UY98|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41734) - || 2000 UL100|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41735) - || 2000 UY100|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41736) - || 2000 UN102|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41737) - || 2000 UX103|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41738) - || 2000 UR104|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (41739) - || 2000 UP112|| 25 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (41740) - || 2000 VC || 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41741) - || 2000 VG || 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41742) - || 2000 VH3 || 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (41743) - || 2000 VJ14|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41744) - || 2000 VA15|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41745) - || 2000 VQ15|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41746) - || 2000 VD16|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41747) - || 2000 VY24|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41748) - || 2000 VC27|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41749) - || 2000 VD27|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41750) - || 2000 VK28|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41751) - || 2000 VT29|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41752) - || 2000 VF30|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41753) - || 2000 VH30|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41754) - || 2000 VS31|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41755) - || 2000 VY31|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41756) - || 2000 VE33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41757) - || 2000 VM33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41758) - || 2000 VP33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41759) - || 2000 VZ33|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41760) - || 2000 VF34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41761) - || 2000 VP34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41762) - || 2000 VZ34|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41763) - || 2000 VA35|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41764) - || 2000 VO35|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41765) - || 2000 VV35|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41766) - || 2000 VB36|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41767) - || 2000 VQ36|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41768) - || 2000 VB37|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41769) - || 2000 VH37|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41770) - || 2000 VV37|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41771) - || 2000 VB38|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41772) - || 2000 VE43|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41773) - || 2000 VH43|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41774) - || 2000 VR44|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (41775) - || 2000 VS44|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (41776) - || 2000 VQ46|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41777) - || 2000 VW46|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41778) - || 2000 VB50|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (41779) - || 2000 VK50|| 2 november 2000 || LINEAR
|-
| (41780) - || 2000 VK53|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41781) - || 2000 VL55|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41782) - || 2000 VM55|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41783) - || 2000 VS55|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41784) - || 2000 VD56|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41785) - || 2000 VF56|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41786) - || 2000 VL57|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41787) - || 2000 VO57|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (41788) - || 2000 VS60|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41789) - || 2000 VW60|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (41790) - || 2000 WY1 || 17 november 2000 || Spacewatch
|-
| (41791) - || 2000 WJ3 || 19 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (41792) - || 2000 WH6 || 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41793) - || 2000 WW6 || 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (41794) - || 2000 WK11|| 24 november 2000 || A. J. Cecce
|-
| (41795) - || 2000 WN12|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (41796) - || 2000 WL17|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41797) - || 2000 WN18|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41798) - || 2000 WV18|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (41799) - || 2000 WL19|| 25 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (41800) Robwilliams || 2000 WM9|| 25 november 2000 || C. W. Juels|}

Planetoïdenlijsten